Die National League 2015/16 war die sechste Ausgabe der National League. Sie war nach der Premier League 2015/16, des Football League Championship 2015/16, der Football League One 2015/16 und der Football League Two 2015/16 die fünfthöchste englische Fußballliga.

Tabelle

Play-Offs

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2015/16
2015